Hafenmelodie – film del 1950 diretto da Hans Müller
Hafenmelodie – film del 1957 con Joachim Fuchsberger
Hafenmelodie – film tv del 1965 diretto da Ernst W. Siedler